Diemientjewa, ros. Дементьева, żeńska forma nazwiska Diemientjew
 Anna Diemientjewa
 Jelena Diemientjewa
 Jelizawieta Diemientjewa